Вибия (Vibia) е име на:

 Римската фамилия Вибии (gens Vibia)
 Вибия, дъщеря на Луций Арунций Камил Скрибониан и майка на Луций Арунций Фурий Скрибониан
 Вибия Сабина (86-136), дъщеря на Луций Вибий Сабин; римска императрица, съпруга на Адриан
 Вибия Гала, дъщеря на Афиния Гемина Бебиана и император Требониан Гал, сестра на Волусиан
 Вибия Салвия Вария, съпруга на Луций Росций Елиан Пакул
 Вибия Аврелия Сабина (170 -217), дъщеря на Марк Аврелий, съпруга на Луций Антисций Бур и Луций Аврелий Агаклит
 Вибия Матидия (Матидия Младша; 85-161), дъщеря на Салонина Матидия и Луций Вибий Сабин; не се омъжва
 Вибия, дъщеря на Гай Вибий Марс и Лелия; съпруга на Публий Плавций Пулхер (претор 36 г.)
 Вибия, съпруга на Тит Секстий Африкан; прабаба на император Пупиен
 Света Вибия Перпетуа (+ 203), мъченица от Картаген
 Света Вибиана, 3 век